Mester Katalin Olimpia, Czóbelné (1972. június 22. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban 
1992 és 2000 között 51 alkalommal szerepelt a válogatottban és hat gólt szerzett.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1993–94, 1994–95, 1999–00
 2.: 1991–92, 1992–93, 1996–97
 az év női labdarúgója: 1993, 1995, 2000

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források 
 
 Futball '94, Budapest, 1995 ISSN 1217-873X
 Magyar futballévkönyv '97, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 1998. 

1972-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A László Kórház labdarúgói
A Renova labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói